Aspermont bezeichnet

 Aspermont (Texas), Ort in Texas
 Burg Alt-Aspermont, Burg im Kanton Graubünden, Schweiz
 Burg Neu-Aspermont, Burg im Kanton Graubünden, Schweiz
 Herren von Aspermont, mittelalterliches Adelsgeschlecht